Il singolare del torneo di tennis Dutch Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Karel Nováček che ha battuto in finale Jordi Arrese 6-2, 6-3, 2-6, 7-5.

Teste di serie 

 Carlos Costa (primo turno)
 Jordi Arrese (finale)
 Karel Nováček (campione)
 Andrej Česnokov (secondo turno)

 Paul Haarhuis (primo turno)
 Magnus Gustafsson (secondo turno)
 Fabrice Santoro (semifinali)
 Guillermo Pérez Roldán (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dutch Open 1992
ATP Tour 1992